Mužská dvouhra Miami Open 2022 probíhala na přelomu března a dubna 2022. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Hard Rock Stadium nastoupilo devadesát šest hráčů. Třináct z nich se probojovalo z kvalifikace včetně jednoho šťastného poraženého. Obhájcem titulu byl polský desátý hráč světa Hubert Hurkacz, kterého v semifinále vyřadil španělský teenager Carlos Alcaraz.

Daniil Medveděv s Novakem Djokovićem měli možnost při zahájení soupeřit o post singlové světové jedničky, ale Djokovićovi jako hráči neočkovanému proti covidu-19 zabránilo vstoupit do Spojených států nařízení o povinné vakcinaci cizinců, které americký úřad CDC odmítl upravit. Medveděv se mohl v případě postupu do semifinále vrátit po dvou týdnech do čela žebříčku. Ve čtvrtfinále však podehl  Hurkaczovi a Djoković setrval na čele klasifikace s minimálním náskokem 10 bodů.

Argentinec Francisco Cerúndolo se stal prvním tenistou od Jerzyho Janowicze na Paris Masters 2012, který při svém debutu v sérii Masters postoupil až do semifinále. Jako 103. hráč žebříčku rovněž představoval nejníže postaveného semifinalistu Miami Open v historii.

Vítězem se stal čtrnáctý nasazený Carlos Alcaraz, jenž ve finále za 1.52 hodiny zdolal turnajovou šestku Caspera Ruuda po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Rio Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour, a první mimo antuku, jímž udržel finálovou neporazitelnost. Premiérová trofej ze série Masters znamenala, že se v 18 letech, 10 měsících a 29 dnech stal nejmladším šampionem v této kategorii od Rafaela Nadala na Monte-Carlo Masters 2005 a celkově třetím nejmladším v sérii konané od roku 1990 po odehrání 283 turnajů (i za Changem v Torontu 1990). Rovněž se stal prvním španělským vítězem Miami Masters po osmi porážkách Španělů ve finále (včetně pěti Nadalových). Na pozici nejmladšího miamského šampiona vystřídal Djokoviće, jenž Miami Masters 2007 ovládl v 19 letech. Před finále do Miami přicestoval jeho trenér, bývalá světová jednička Juan Carlos Ferrero, který na turnaji absentoval pro úmrtí otce. Poražený finalista Ruud se stal prvním Norem ve finále série Masters a prvním takovým Skandinávcem od Robina Soderlinga na Paris Masters 2010. Norsko se tak stalo 33. státem, jehož tenista postoupil do přímého boje o titul na Masters. Bodový zisk zajistil oběma nové žebříčkové maximum, když se Alcaraz posunul na 11. místo a Ruudovi patřila 7. příčka.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2022